Nathalie Eklund, född 8 januari 1992, är en svensk alpin skidåkare. Hon debuterade i världscupen den 13 november 2010 i Levi, men kvalificerade sig inte till det andra slalomåket. Hon tävlar för Leksands SLK.

Hennes bästa resultat i världscupen är en sjätte plats som hon tog i slalom i Åre den 20 december 2012.

Nathalie deltog i VM i Schladming 2013 och tog en 16:e plats i slalom.

Hon är född i USA och är därmed även amerikansk medborgare. Hon är dotter till ishockeyspelaren Per-Erik Eklund.

Världscupen

Säsongsresultat 

 Världscupen i alpin skidåkning 2013/2014 pågår fram till 16 mars 2014.

Resultat i Världscupen

Världscupen i alpin skidåkning 2013/2014

 Startade ej i första åket.
 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2012/2013

 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2011/2012

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2010/2011

 Kvalificerade ej till andra åket.

Källor 
 
 FIS-Ski.com – Nathalie Eklund – World Cup season standings
 FIS-Ski.com – Nathalie Eklund – Results
 FIS-Ski.com – Nathalie Eklund – World Ski Championships
 Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) – Nathalie Eklund – 
 Rossignol.com – Nathalie Eklund – Alpine skiing – Sweden
 www.nathalieeklund.se – Personal website –

Fotnoter 

Levande personer
Kvinnor
Svenska alpina skidåkare
Födda 1992
Svenska idrottare under 2000-talet